

Presentación previa 
Marcel Granollers fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Radu Albot.

Aljaž Bedene derrotó en la final a Mikhail Kukushkin.

Cabezas de serie 

  Marcel Granollers (Primera ronda)
  Paolo Lorenzi (Primera ronda)
  Karen Jachanov (Cuartos de final)
  Nikoloz Basilashvili (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Borna Ćorić ''(Segunda ronda)
  Andrey Kuznetsov ''(Primera ronda, retiro)
  Jan-Lennard Struff ''(Primera ronda)
  Lu Yen-hsun ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Irving Tennis Classic 2017